17 a mezzanotte è un film horror italiano a episodi del 2015 con regia collettiva.

Trama

Produzione

Distribuzione

Accoglienza

Collegamenti esterni 
 

Film horror a episodi